Mohamed Berrada peut désigner :
 Mohamed Berrada (1938-), romancier, critique littéraire et traducteur marocain arabophone ;
 Mohamed Berrada (1944-), homme politique et homme d'affaires marocain ;
 Mohamed Berrada (1941-),  homme d'affaires et journaliste marocain ;
 Mohamed Berrada (1931-2010), avocat et homme d'affaires marocain, directeur de l'Opinion de 1965 à 1970.

Voir aussi 
 Mohamed Alami Berrada (1979-), homme d'affaires marocain